Ducado de Almodovar puede referirse a los siguientes títulos nobiliarios españoles:

Ducado de Almodóvar del Río;
Ducado de Almodóvar del Valle;
Ducado de Almodóvar del Campo.